Catedral de María Auxiliadora puede hacer referencia a:

 Catedral de María Auxiliadora, en Kohima, India
 Catedral de María Auxiliadora, en Shillong, India
 Catedral de María Auxiliadora, en Puerto Ayacucho, Venezuela